Friedrich Nietzsche ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Nietzsche (1844–1900), deutscher Philosoph